

Валіханово — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Валіханово — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Валіханово — село, Железінський район, Павлодарська область